System 7 steht für:

 System 7, Betriebssystem von Apple
 System 7 (Band), englisches Techno- und Ambient-Duo
 System 7 (Lautsprecher), Lautsprecher von Teufel
 System 7 (Stryker), Werkzeug für den Gesundheitsbereich der Stryker Corporation